Garcia Fernandes Manrique de Lara (1240 – 1305) foi o 3º Senhor de Amusco, actual município da Espanha na província de Palência, comunidade autónoma de Castela e Leão.

Relações familiares 
Foi filho de Pedro Rodrigues Manrique de Lara (1210 -?), 2º Senhor de Amusco e de Maria Garcia de Villamaior. Casou com Teresa de Zúñiga, de quem teve:

Pedro Manrique de Lara (1270 -?), 4º Senhor de Amusco, casado com Teresa de Sotomaior

Ver também 
 Lista de senhores de Amusco

Nobres da Espanha